Hausdorff peut faire référence au mathématicien allemand Felix Hausdorff (1868-1942)
ainsi qu' à divers termes auxquels ce mathématicien a donné son nom: 

 (24947) Hausdorff, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 la Médaille Hausdorff, une distinction mathématique.
 le prix Hausdorff, une distinction mathématique allemande.
 les espaces séparés (appelés en anglais ) ;
 la dimension de Hausdorff ;
 la distance de Hausdorff ;
 la démonstration générale de l'inégalité de Young (ou « inégalité de Young-Hausdorff ») ;
 le problème des moments de Hausdorff ;
 la formule de Baker-Campbell-Hausdorff ;
 le  ;
 le principe de maximalité de Hausdorff ;
 le théorème de Lebesgue-Hausdorff.